John Tradescant kan syfta på:

* John Tradescant den äldre (omkring 1570–1638), engelsk trädgårdsmästare och botaniker
 John Tradescant den yngre (1608–1662), engelsk trädgårdsmästare och botaniker